Ири́на Генна́дьевна Бело́ва (род. 1975) — российский композитор, член Союза композиторов России (с 2004) и Союза театральных деятелей России (с 2004). Член Союза кинематографистов России (с 2018).

Биография 
Образование — Красноярский государственный институт искусств (в настоящее время - Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского) (1999)
— классы доктора искусствоведения, профессора Л. В. Гавриловой и композитора В. Н. Сенегина.

Стажировалась в Международном композиторском центре в «Alpha-studio» (Visby.VICC, Sweden) и «Studio-EMS» Национального концертного института Швеции (Stockholm,Sweden).

Профессионально пишет музыку с 1996 года. Живёт и работает в Москве и Красноярске

Автор музыки к более чем 40 спектаклям, 40 документальным фильмам, 9 короткометражным, 7 мультипликационным фильмам, «Учитель в законе» (режиссёр Александр Мохов), художественному фильму «Отец» (режиссёр А. Сапунова), полнометражному документально-постановочному фильму «Мга» (режиссёр Виктор Гуров), документальному фильму "Бианки. Портреты на фоне эпохи" (режиссёр Сергей Циханович, 2017, Лаборатория Научных Фильмов, г. Санкт-Петербург); короткометражному фильму "Забытое" (режиссёр Александр Королев. Сценарий: Александр Королёв при участии Гарика Сукачёва),

2023 г. Композитор исторической многосерийной драмы «Красный Яр» (Производства кинокомпании «Кинокомпания «Триикс Медиа» ). Режиссер-постановщик: Михаил Вассербаум, Автор сценария Алексей Рыбин при участии Василия Нелюбина, Оператор-постановщик Дмитрий Арефев, Художник-постановщик Сергей Ракутов .Композиторы: Ирина Белова, Максим Кошеваров, Александр Маев. Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Ольга Жукова.

Художественный руководитель кинофестиваля "Путешествие по России" (с 2014 года), Международного кинофестиваля "Герой" (с 2018 года).

Сочинения звучат в исполнении ведущих профессиональных коллективов в городах России, Швеции, Германии, Франции.

Творчество 
Работы в театре:

Красноярский краевой театр кукол (с 1996 г):
 «Кошкин дом» С. Маршак, режиссёр Л. Устинов
 «Рикки-Тикки-Тави» Р. Киплинг, режиссёр А. Рудой
 «Кот в сапогах» Д. Самойлов, режиссёр А. Кикоть
 «Ночь перед рождеством» Н. Гоголь, режиссёр В. Гусаров
 «Аленушка и солдат», режиссёр В. Гусаров
 «Котенок по имени Гав», режиссёр Л. Устинов
 «Каштанка» А. Чехов (театральная фантазия в 2-х действиях) , режиссер В. Гусаров (Премия Красноярского отделения СТД «»Театральная весна 2012″ — лучшая премьера сезона)
«38 попугаев» Г. Остер, режиссер А. Рудой
«Три поросенка и Черный волк» по С. Михалкову, режиссер А. Рудой

Самарский театр кукол (с 2007 г.):
 «Слонёнок» по сказке Р. Киплинга, режиссёр В. Гусаров
 «Каштанка» А. Чехов, режиссёр В. Гусаров
 «Крошка Енот» по сказке Л. Муур, режиссёр В. Гусаров

Кемеровский областной театр кукол:
 «Три медведя три», режиссёр Д. Вихрецкий

Красноярский ТЮЗ:
 2001, «Заколдованный апельсин», режиссёр А. Васильева
 2002, «Последняя лента Крэппа» С. Беккет, режиссёр А. Рудой

Пермский театр юного зрителя:
 2008, мюзикл «Стойкий оловянный солдатик» по Г. Х. Андерсену, режиссёр А. Савчук

Драматический театр им. А. С. Пушкина (Красноярск):
 2002, «Анчутка», режиссёр А. Гирба, художник Ю. Хариков
 2004, «Игрок» по роману Ф. М. Достоевского, режиссёр А. Песегов
 2005, «Дембельский поезд» А. Архипов, режиссёр А. Савчук
 2005, «Мотылек» П. Гладилин, режиссёр А. Савчук
 2005, «Дом Бернарды Альбы» по Ф. Г. Лорка, режиссёр О. Юмов
 2006, «Инь. Ян.» (белая версия, чёрная весия) по Б. Акунину, режиссёр Д. Петрунь
 2016 «Антошка и гармошка», режиссёр В. Гусаров
 2018 «Три дня в деревне» Патрик Марбер, вариации на Тургеневские темы, режиссёр О. Рыбкин

СТД РФ. Дом Актёра (Красноярск):
 2003, «Чудная Баба» Н. Садур, рок-опера, режиссёр Ю. Цехановский

Приют Комедианта (Санкт-Петербург):
 2004, «Стулья» по пьесе Э. Ионеско, режиссёр А. Савчук

Драматический театр (Минусинск):
 2005, мюзикл «Сказка для принцессы» по пьесе «Принц-кролик» Д. Салимзянова, режиссёр М. Воронцов
 2012, «Васса» (мать) по пьесе М. Горького, режиссёр А. Песегов
 2012, «Василиса Мелентьева» по драме А. Островского, режиссёр А. Песегов
 2015, «Колыбельная для Софьи» по мотивам повести Е. Замятина «Наводнение», режиссёр А. Песегов

Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского:
 2006, «Три сестры» А. Чехов, режиссёр Д. Петрунь

Театр У Нарвских ворот (Санкт-Петербург):
 2007, мюзикл «Кот в сапогах» по сказке Ш. Перро, режиссёр А. Савчук

Театральный центр «Арт-вояж XI век» (Москва):
 2009, мюзикл «Приключения в заколдованном лесу» по пьесе М. Бартенева «Снегурушка», режиссёр И. Корниенко

Норильский Заполярный театр драмы имени Вл. Маяковского:
 2012, drama per musica «В открытом море» С. Мрожек, режиссёр Т. Файрузов
Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова:
 2014, «Садко» (Сказ про счастье заморское…) по пьесе А.Экаревой, режиссёр А. Тимошенко
 2019, «Три сестры», А. Чехов, режиссер Г. Володин
Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн»:
 2015, «Любовь и время. Цыганская легенда» по пьесе В. Старчевского, режиссёры П. Бобров и А. Жемчужный
Государственный драматический театр «Комедианты» (г. Санкт-Петербург) 
 2016, «Любовная отповедь» по пьесе Габриэля Гарсиа Маркеса (режиссёр Глеб Володин)

Примечания 
дипломант международных фестивалей-конкурсов:
 2003 — Международный театральный фестиваль «Сибирский транзит» (Новосибирск);
 2003—2004 — Международный музыкальный фестиваль «Времена года» (Москва, Санкт-Петербург);
 2005 — Международный музыкальный фестиваль «CoMA 2005» (Växjö, Швеция);
 лауреат премии Губернатора Красноярского края в номинации «Культура и искусство» (2006);
 лауреат региональной премии «Наследие» в номинации «Музыкальное искусство» (2004);
 лауреат Национальной общественной премии «Серебряный голубь» (2005).

Ссылки 
 Официальный сайт Ирины Беловой: http://www.irina-belova.ru/
 https://web.archive.org/web/20160305003746/http://www.composers.ru/kompozitori?task=user&id=70 (на сайте МАК www.composers.ru)
 http://www.newslab.ru/review/131786
 http://www.newslab.ru/review/154996
 http://www.newslab.ru/review/179154
 http://www.newslab.ru/review/192373
 http://www.krasrab.com/archive/2004/06/26/03/view_article
 https://archive.is/20130417220354/http://www.vecherka.ru/artparad/1436
 http://www.yarsk.ru/news/?i=100008315
 http://www.regnum.ru/news/632202.html
 http://krskstate.ru/press/news/0/news/10454
 https://web.archive.org/web/20160306235058/http://blog-drama.ssnet.ru/2011/08/14/pesnya-derevtse-iz-srektaklya-dom-bernardi-albi/
 http://www.theseasons.ru/rus/audio/
 Трейлер фильма МГА: http://vimeo.com/23747117

Члены Союза композиторов России
Выпускники Красноярского института искусств